Manda jezik može označavati:
Manda (bantu jezik), bantu jezik iz Tanzanije.
Manda (dravidski jezik), dravidski jezik iz Indije.
Manda (australski jezik), jezik porodice daly iz Australije.